La Second Division 1901-1902 fu il decimo campionato avente questa dicitura, e vide la vittoria del West Bromwich Albion.

Chippy Simmons (WBA) fu il capocannoniere del torneo con 23 reti.

Squadre partecipanti 

 Burton United

 Gainsborough Trinity

 Stockport County

Classifica finale

 Il Newton Heath fallisce a fine stagione. I suoi diritti vengono rilevati da un nuovo club, il Manchester United.

Tabellone

Record
 Maggior numero di vittorie:
 Minor numero di sconfitte:
 Migliore attacco:
 Miglior difesa:
 Miglior media reti:
 Maggior numero di pareggi:
 Minor numero di pareggi:
 Maggior numero di sconfitte:
 Minor numero di vittorie:
 Peggior attacco:
 Peggior difesa:
 Peggior media goal:

Note

Fonti e bibliografia

Voci correlate 
First Division 1901-1902
FA Cup 1901-1902

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1901
Calcio nel 1902